Мази́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Мазини, Анджело (1844—1926) — итальянский оперный певец.
 Мазини, Марко (род. 1964) — итальянский певец.
 Мазини, Франческо (1804—1863) — французский композитор.
 Мазини, Франческо (1894—1962) — мальтийский политик.

Тройные фамилии:
 Вайт Мазини Виллари, Линда (1836— 1915) — английская писательница и переводчица.